PBA est un sigle qui peut désigner :
 Palais des beaux-arts de Charleroi, en Belgique ;
 Philippine Basketball Association, ligue de basket-ball professionnelle philippine ;
 Province de Buenos Aires, en Argentine ;
 TGV PBA (pour Paris – Bruxelles – Amsterdam).
TEE PBA, voitures voyageurs tractées.

Sigle de 3 caractères